Evropsko žensko prvenstvo v rokometu je žensko evropsko reprezentančno tekmovanje v rokometu, ki ga Evropska rokometna zveza prireja od leta 1994 vsako parno leto.

Pregled prvenstev 

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1994
|
|
|27 – 23
|
|
|24 – 19
|

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1996
|
|
|25 – 23
|
|
|30 – 23
|

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1998
|
|
|24 – 16
|
|
|30 – 24
|

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2000
|
|
|32 – 30
|
|
|21 – 16
|

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2002
|
|
|25 – 22
|
|
|27 – 22
|

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2004
|
|
|27 – 25
|
|
|29 – 25
|

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2006
|
|
|27 – 24
|
|
|29 – 25
|

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2008
|
|
|34 – 21
|
|
|24 – 21
|

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2010
|
|
|25 – 20
|
|
|16 – 15
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2012
||
|
|34 – 31
|
|
|41 – 38
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2014
|
|
|28–25
|
|
|25–23
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2016
|
|
|30–29
|
|
|25–22
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2018
|
|
|24–21
|
|
|24–20
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2020
|
|
|22–20
|
|
|25–19
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2022
|
|
|27–25
|
|
|27–25
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2024
|
|
|
|
|
|
|
|}

Pregled medalj

Zunanje povezave
 

Rokometna tekmovanja
Rokomet
Športne prireditve, ustanovljene leta 1994